Orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem. Vegeu Orde de Sant Joan de Jerusalem
 Església de València. Vegeu Església de sant Joan de l'Hospital (València)